

Osoby o tym nazwisku 
 Genowefa Korska – polska aktorka teatralna i filmowa
 Maria Korska – polska aktorka teatralna i filmowa oraz śpiewaczka

Zobacz też 
 Korski